Род Stenus, из семейства стафилинид, включает в себя около 2250 видов.

Систематика 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид:

Остальные, не рассортированные виды 
 Вид: 
 Вид:  распространён в Сибири, Монголии, Канаде и США
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид:

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Stenus